Engracia puede referirse a:

 Engracia, nombre propio de mujer.
 ''Personajes con el nombre Engracia
 Santas y beatas
 Santa Engracia (†304), mártir, santa cristiana – Festividad: 16 de abril.
 Otros
 s/d
 Engracia Pastora Pérez Yépez, artesana culinaria venezolana.